Ибрагим Абдулкеримович Керимов (13 ноября 1922, с. Нижний Дженгутай, Буйнакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 4 марта 2012) — советский и российский кумыкский поэт и прозаик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, народный писатель Дагестана (2010).

Биография 
Трудовую деятельность начал учителем начальных классов в родном селе. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Дагестанский педагогический институт и аспирантуру при Институте языкознания АН СССР.

В 1947 г. вышел его первый поэтический сборник фронтовой лирики «Сосна». Через год — поэма «Невеста». В последующем — опубликовал на кумыкском и русском языках 26 прозаических произведений, среди которых: «Крылатая девушка», «Тревожная весна», «Место орла — небо», «Юность возвращается», «Голубые волны» и др. Его романы «Махач», «Глубокий родник» и сборник рассказов «Заря над Каспием» переведены на русский язык и изданы в Москве. Автор научных и литературоведческих работ, посвященных творчеству классиков кумыкской поэзии и вопросам диалектологии кумыкского языка, а также учебников и учебных пособий для школ и вузов республики.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени.
 Орден «Знак Почёта» (04.05.1960).
 Награждён многими медалями.
 Народный писатель Республики Дагестан (2010).
 Заслуженный деятель науки Дагестанской АССР.

Примечания

Источники 
 http://www.kumukia.ru/person?pid=1010
 http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/o-kerimove-i-a/3357548/

Поэты Дагестана
Члены Союза писателей Дагестана